

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergu“ beginnt.

Bergu 



Bergue 
 Berguer, Georges (1873–1945), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Berguer, Henri (1854–1937), Schweizer evangelischer Geistlicher

Bergun 
 Bergund, Otto (1888–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Bergunder, Michael (* 1966), deutscher Religionswissenschaftler und interkultureller Theologe